Łąki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
Łąki  est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Łąki  est un village situé dans le powiat de Varsovie-ouest 
 Łąki  est un village situé dans le powiat de Garwolin
 Łąki  est un village situé dans le powiat de Wołomin

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łąki est un village

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łąki  est un village

en République tchèque
 Łąki nad Olzą (Louky nad Olší), village